Tungujortoq bezeichnet:
 Tungujortoq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Tungujortoq (See, Uummannaq), See im Distrikt Uummannaq, Grönland